Растовцы — название населённых пунктов в России:

 Растовцы — деревня в Каширском районе Московской области.
 Растовцы — деревня в Талдомском районе Московской области.

См. также 
 Растов
 Растово